Attique peut désigner :

Géographie 
 Attique, une périphérie de Grèce.
 Attique, péninsule et région historique de Grèce où se trouve la ville d'Athènes.

Linguistique 
 attique, dialecte du grec ancien classé dans l'ionien-attique.

Patronyme 
 Attique (+ 425), né à Sébaste en Arménie, patriarche de Constantinople (406-425) qui réhabilita la mémoire de saint Jean Chrysostome ; fêté le 8 janvier.

Architecture 
 attique, étage supérieur, de moindres proportions, d'un édifice.

Biologie 
 attique, étage supérieur de la caisse du tympan qui contient une partie du marteau et de l'enclume.